Брестовица може да се отнася за:

 Брестовица, село в Област Пловдив, България;
 Брестовица, село в Област Русе, България;
 Брестовица, десертен сорт грозде.